Queloz peut désigner :

Patronyme 

 Catherine Queloz (?-), commissaire d'exposition (suisse ?) ;
 Pierre Queloz (1952-), artiste peintre et écrivain suisse;
 Didier Queloz (1966-), astrophysicien suisse.

Astronomie 
 (177415) Queloz, astéroïde nommé d'après l'astrophysicien Didier Queloz.

Homonymie de patronyme